Son of Dracula, un film d'horreur réalisé par Robert Siodmak, sorti en 1943
 Son of Dracula, une comédie musicale ainsi que sa bande originale, sorties en 1974

Homonymie de titre